Higareda ist der Familienname folgender Personen:

 José María Higareda (El Chema; * 1968), mexikanischer Fußballspieler
 Martha Higareda (* 1983), mexikanische Schauspielerin und Produzentin